А́нна Ива́новна Бога́лий (12 июня 1979, Вожега, Вологодская область) — российская биатлонистка. Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006, 2010), заслуженный мастер спорта России, член сборной России по биатлону с 2000 года.

Биография 
Родилась в Вологодской области в посёлке Вожега 12 июня 1979 года. В 5 лет с мамой переехала в Мурманск, где и стала заниматься биатлоном.

На Зимних Олимпийских играх 2006 и 2010 годов выиграла золотую медаль в эстафете.

Трёхкратная чемпионка мира в эстафетах 2001 и 2005 и в смешанной эстафете 2006. Также в её активе 3 серебряные медали чемпионатов мира и одна бронзовая.

Лучший результат в зачёте Кубке мира — 5 место в 2004 году. Выиграла 3 этапа Кубка мира в личных гонках. В 2004 году вышла замуж и переехала жить в Новосибирск.

После неудачного чемпионата мира 2007 года спортсменка на этапах Кубках мира не выступала. Сезон 2008/2009 пропустила в связи с беременностью. 12 февраля 2009 года у Анны и её мужа Максима Титовца родился сын Максим.

В мае 2009 года Анна Богалий-Титовец приняла решение возвратиться в большой спорт и побороться за место в составе сборной России на Олимпиаде в Ванкувере. Возвращение оказалось удачным. Уже в первой гонке на этапе Кубка мира в Поклюке Анна заняла шестое место, а в последующих гонках взошла на подиум — второе место в спринте и третье место в преследовании. На Олимпиаде в Ванкувере в составе женской эстафетной команды выиграла золотую медаль и стала двукратной олимпийской чемпионкой.

В 2012 году Анна Богалий-Титовец приняла решение о завершении спортивной карьеры. В этом же году Анна и Максим развелись.

В 2015 году вышла замуж за Андрея Левунина, генерального директора группы компаний «Лыжный мир», оставив фамилию Богалий. 23 марта 2016 года родила дочь Дарью. 15 сентября 2017 года родила ещё одну дочь Варвару. В ноябре 2015 года переехала жить в Москву после её назначения на пост советника губернатора в представительстве Новосибирской области.

Результаты

Российские соревнования 
 Бронзовый призёр чемпионата России 2011 года в спринте. Серебряный призёр чемпионата России в масс-старте.
 Чемпионка России по биатлону 2012 в индивидуальной гонке. Серебряный призёр чемпионата России 2012 в гонке преследования. Бронзовый призёр чемпионата России в эстафете 2012 в составе сборной Новосибирской области.

Кубок мира

Тренеры 
 Личный тренер — Александр Никифоров.
 Тренер по стрелковой подготовке — Геннадий Челюканов.

Награды и звания 
 Орден Дружбы (5 марта 2010 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXI Олимпиады 2010 года в Ванкувере
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 декабря 2009 года) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу
 Заслуженный мастер спорта России (2001)
 Почётный железнодорожник (2010) — за достижение высоких спортивных результатов.

См. также 
 Список чемпионов зимних Олимпийских игр от России, команд ОСР и ОКР

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Анны Богалий 
 Профиль на сайте www.biastat.com
 Анна Богалий-Титовец: Почти от А до Я 
 Богалий Анна все кубки, пресс-портрет 
 Анна Богалий: «В биатлоне 5% успеха зависит от таланта, 95% — от трудолюбия!» 

Биатлонисты России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по биатлону
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Заслуженные мастера спорта России
Выпускники Университета имени Лесгафта
Выпускники Сибирского университета путей сообщения
Двукратные олимпийские чемпионы